Andries Pretorius (1798 - 1853), líder dels bòers que contribuí decisivament a la creació de la República de Transvaal, així com de l'efímera República del Natal a l'actual Sud-àfrica 
 An-Li Pretorius (Pretòria, 1987), ciclista professional sud-africana

 Jackie Pretorius, pilot de curses automobilístiques sud-africà que va arribar a disputar curses de Fórmula 1
 Marthinus Wessel Pretorius (1819 - 1901), polític bòer, fill d'Andries Pretorius, primer president de la República de Transvaal